Púnico e púnica são gentílicos associados a Cartago e à civilização cartaginesa. Pode referir-se aos seguintes artigos:

Cartago
Civilização cartaginesa
Língua púnica
Guerras Púnicas — nome de diversos conflitos entre Cartago e a República Romana
Guerra lusitana — nome pelo qual é conhecida a insurreição dos lusitanos contra Roma, liderada por Púnico